Poslední Mohykán může znamenat:

 Poslední Mohykán – román spisovatele Jamese Fenimora Coopera z roku 1826
 Poslední Mohykán (film, 1992) – americký film z roku 1992, v hlavní roli Daniel Day-Lewis
 Poslední Mohykán (film, 1964) – německý film z roku 1964, režie Harald Reinl
 Poslední mohykán – český film z roku 1947, v hlavní roli s Jaroslavem Marvanem

Související články 
 Mohykáni
 Pařížští Mohykáni